Burni Gajah kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Burni Gajah (berg i Indonesien, lat 4,11, long 97,39), Aceh, 
 Burni Gajah (berg i Indonesien, lat 4,30, long 97,53), Aceh, 

Robotskapade Indonesienförgreningar